Райхардт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Райхардт, Генрих Вильгельм (1835—1885) — моравский ботаник германского происхождения.
 Райхардт, Дирк (род. 1964) — немецкий композитор, звукорежиссёр и музыкальный продюсер.
 Райхардт, Маргарета (1907—1984) — ткачиха, дизайнер.
 Райхардт, Хейли (род. 1999) — американская спортсменка, тяжёлоатлетка.